

Technique 
 Soudure, employé dans le sens de soudage. Cet abus de langage est tellement répandu que même les dictionnaires spécialisés, tels le Dictionnaire général du bâtiment, considèrent ces deux termes comme synonymes.
 Soudure, résultat d'une opération de soudage.
 Soudure, traduction incorrecte du terme anglais , qui est une brasure d'éléments entre eux, par exemple des composants électroniques sur un circuit imprimé.

Agriculture 
 Soudure, période entre deux récoltes où la nourriture et l'eau peuvent venir à manquer.

Notes et références